Frances O'Connor (1914-1982) – attrice statunitense 
Frances O'Connor (1967-vivente) – attrice australiana